Джон Сегрейв (; 4 мая 1315 — апрель 1353) — английский аристократ, 4-й барон Сегрейв (с 1325 года). Первый муж Маргарет Норфолкской, предок последующих графов и герцогов Норфолк. Унаследовал владения несовершеннолетним, опекуном был назначен Томас Бразертон, 1-й граф Норфолк, женивший его на своей дочери. С 1343 года принимал участие в Столетней войне во Франции и в войне с Шотландией. Поскольку сыновья Джона умерли раньше, чем он, наследство Сегрейвов перешло к дочери барона и её потомкам — Моубреям и Говардам.

Биография 
Джон Сегрейв принадлежал к аристократической семье, представители которой ещё в XII веке владели землями в Лестершире, а с 1295 года носили баронский титул. Он был единственным сыном Стефана Сегрейва, 3-го барона Сегрейва, и Элис Фицалан. Джон родился 4 мая 1315 года и уже в 1325 году потерял отца, от которого унаследовал родовые земли в восьми графствах Центральной Англии и титул. Король Эдуард II передал своему единокровному брату Томасу Бразертону, 1-му графу Норфолк, право управлять владениями юного барона и выбрать для него супругу. Тот примерно в 1335 году женил Сегрейва на своей старшей дочери Маргарет, которой было тогда около пятнадцати лет.

В 1341 году Джон был назначен на службу к королю, явившись с 40 воинами, из которых 8 были рыцарями, а остальные — оруженосцами, а также с 40 лучниками. С этим отрядом он в 1343 году участвовал в войне во Франции. Судя по всему, как и его предки, Джон был достаточно способным военачальником. На протяжении своей недолгой карьеры он неоднократно получал вызов в армию короля Эдуарда III, активно участвовал как в войне против Франции, так и в войне с Шотландией. По сообщению Уильяма Дагдейла, в 1345 году, когда Джон получил вызов явиться к празднику Святого Лаврентия на службу к королю и его старшему сыну, Эдуарду Чёрному принцу, доход его поместий, составлявших половину рыцарского фьефа, был оценен в 20 шилингов.

Поскольку граф Норфолк пережил своего единственного сына, после его смерти в 1338 году Маргарет получила большую часть отцовских земель, а также начала претендовать на графский титул, который, правда, так и не был за ней признан. Брак с богатой наследницей позволил Джону укрепить своё положение и расширить зону территориального господства Сегрейвов, но оказался неудачным с точки зрения отношений внутри семьи. В 1350 году Маргарет заявила, что её выдали замуж до вступления в возраст согласия и что она никогда не желала этого брака. Теперь баронесса хотела стать женой Уолтера Мэнни, 1-го барона Мэнни, и всеми силами добивалась развода. Представитель папы в Пуатье принял на рассмотрение её иск, но до вынесения решения Сегрейв умер. Это произошло 1 апреля 1353 года в его поместье Бретби в Рептоне в Дербишире.

В своём завещании, написанном в 1352 году в Бретби (Дербишир), Джон просил похоронить его в Чакомбе. В качестве вдовьей доли Маргарет получила в личное управление часть поместий мужа, в том числе Сегрейв, Селби, Маунтсорелл, Долби, Чакомб, Колд Овертон и Гроби.

Потомки 
В разных источниках упоминаются в общей сложности шесть детей Джона Сегрейва и Маргарет Норфолкской — трое сыновей и три дочери. Все сыновья, два Джона и Эдмунд, умерли детьми; один из Джонов (1340 — до 1353) успел жениться на Бланке Моубрей. О дочери по имени Маргарет известно только, что и она умерла при жизни отца. Ещё одна дочь, Анна (умерла в 1377), стала монахиней и аббатисой Баркинга. Таким образом, остался только один ребёнок — дочь Элизабет (25 октября 1338 — до 1368), вышедшая замуж за Джона Моубрея, 4-го барона Моубрея. Она стала 5-й баронессой Сегрейв в своём праве (suo jure), и земли Сегрейвов вместе с правами на титулы графа и герцога Норфолк перешли к её потомкам — Моубреям, а потом Говардам.

Маргарет Норфолкская вскоре после смерти Джона стала женой Уолтера Мэнни, 1-го барона Мэнни.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Джон Сегрейв, 4-й барон Сегрейв
Джон Сегрейв, 4-й барон Сегрейв